Иго VI Лизињан (око 1039/1043 - око 1103/1110), звани Ђаво (француски: le Diable) био је господар Лизињана и гроф Ла Марша (као Иго I), познат као учесник крсташких ратова.

Биографија 

Иго је син Ига V. Након очеве погибије у бици са аквитанским војводом наследио је његове поседе. Године 1071. наследио је и мајчине поседе у Ла Маршу. Године 1086. на позив свога брата Рамона II од Барселоне одлази у Шпанију како би се борио против муслимана; на том походу је пратио и другог полубрата - Ремона Тулуског. 

Иго је учествовао у Првом крсташком рату у војсци Ремона Тулуског и у крсташком рату 1101. године. Надимак "ђаво" стекао је због оштрог спора са монасима који је био решен тек посредовањем папе Паскала II. Наследио га је син Иго VII.

Породично стабло

Литература 
 

Крсташи
Личности Првог крсташког рата
Личности Крсташког рата 1101. године